Der Rajon Drohobytsch (ukrainisch /; russisch /) ist ein ukrainischer Rajon mit etwa 235.000 Einwohnern (2021). Er liegt im Südwesten der Oblast Lwiw und hat eine Fläche von 1497 km².

Geographie 
Er liegt in den Ausläufern der Waldkarpaten im Drohobytscher Bergland sowie dem Karpatenvorland und wird von den Flüssen Tysmenyzja, Bystryzja, Kolodnyzja, Bar und Solonyzja sowie dessen Zuflüssen durchflossen, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 250 und 800 Höhenmetern.

Der Rajon liegt im Südwesten der Oblast Lwiw und grenzt im Westen an den Rajon Sambir, im Nordosten an den Rajon Lwiw sowie im Südosten an den Rajon Stryj.

Geschichte 
Bereits nach der Gründung der Oblast Drohobytsch bestand ab dem 17. Januar 1940 ein gleichnamiger Rajon innerhalb dieser Oblast. Der derzeitige Rajon entstand in seiner heutigen Form am 21. Mai 1959 nach der Auflösung der Oblast Drohobytsch als Teil der Sowjetunion bzw. der Ukrainischen SSR. Seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zu einer Vergrößerung des Rajonsgebietes um Teile des Rajons Turka und der bis Juli 2020 unter Oblastverwaltung stehenden Städte Boryslaw, Drohobytsch und Truskawez.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 5 Hromadas (3 Stadtgemeinden und 2 Siedlungsgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 4 Städte
 3 Siedlungen städtischen Typs
 82 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Boryslaw
 Stadtgemeinde Drohobytsch
 Stadtgemeinde Truskawez
 Siedlungsgemeinde Medenytschi
 Siedlungsgemeinde Schidnyzja

Bis Juli 2020 waren es 2 Siedlungsratsgemeinden und 45 Landratsgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Siedlungen städtischen Typs
 74 Dörfer

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Drohobytsch